Борец опушённый () — многолетнее травянистое растение, вид рода  семейства .

Распространение и экология 
Ареал вида охватывает Кавказ и Закавказье. Эндемик.

Произрастает на лугах в субальпийском поясе.

Ботаническое описание 
Стебель высотой 22—100 см, простой или ветвистый, тонкий, в верхней части часто извилистый.

Листья разделены на пять клиновидно суживающихся долей, шириной 0,5—1,5 см, доли, в свою очередь, распадаются на дольки второго порядка, несущие крупные зубцы, голые сверху и снизу и со слабыми ресничками по краю.

Соцветие — короткая плотная верхушечная кисть. Цветки голубые или ярко-синие; шлем высотой до 11 мм с несколько вытянутым носиком. Боковые доли околоцветника длиной 18—20 мм, шириной до 15—16 мм; длина нижних неравных долей 15—18 мм, ширина 4—7 мм. Тычинки голые, книзу постепенно расширяющиеся.

Листовки в числе трёх, голые.

Таксономия 
Вид Борец опушённый входит в род  трибы  подсемейства  семейства  порядка .

Примечания

Литература 
 

Лютиковые
Флора Кавказа
Эндемики Кавказа